Nanam kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Nanam-guyŏk, grannskap, Hambuk, 
 Nanam (ort i Nordkorea), Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar